Данканич Іван Васильович — підприємець у галузі будівництва, почесний громадянин Мукачева.
 Данканич Ярослав Іванович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища